Edicto perpetuo puede referirse a:
 Edicto perpetuo o Edictum perpetuum, un tipo de edicto pretorio dentro del derecho romano.
 Edicto perpetuo de 1577, firmado en febrero de 1577 por Juan de Austria, que reconoce los acuerdos de la Pacificación de Gante.
 Edicto perpetuo de 1611, firmado por Alberto de Austria, el archiduque de Austria.
 Edicto perpetuo de 1667 o Decreto Eterno, decretado por Johan de Witt para prevenir la restauración de la influencia de la Casa de Orange en las Provincias Unidas de los Países Bajos.